Бакау — многозначный термин.

 Бакау — город в Гамбии.
 Бакау — устаревшая русская транскрипция названия города Бакэу в Румынии.